Die Skeleton-Weltmeisterschaft 1993 fand am 30. und 31. Januar 1993 auf der Kunsteisbahn im Skigebiet La Plagne in Frankreich statt.

Männer

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

1993
Sportveranstaltung 1993
Sportveranstaltung in La Plagne Tarentaise
Skeleton (Frankreich)